Borga, merknaam van Ter Borg & Mensinga
Borgå, Zweedse naam van Porvoo